Miejscowości w USA:
 Albee – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Albee (ang. Albee Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
Osoby:
 Edward Albee (1928-2016) – amerykański dramaturg
 Fred Houdlett Albee (1876-1945) – amerykański ortopeda